Ревдинское сельское поселение — муниципальное образование в Ялуторовском районе Тюменской области. 

Административный центр — село Ревда.

Население

Состав поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта: село Ревда и деревня Кулики.

Примечания 

Сельские поселения Тюменской области
Муниципальные образования Ялуторовского района